Собо́р Свято́й Живонача́льной Тро́ицы (Троицкий собор) — православный храм в городе Верхотурье. Располагается на территории Верхотурского кремля.

История 
 Первая деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы была заложена в 1598 г.
 Построен в камне в 1703—1712 гг. соликамскими мастерами по указу Петра I. Старейший каменный храм Свердловской области. Специалисты отмечают Троицкий храм, как лучший образец «московского» барокко на Урале.
 Главный престол освящен 16 апреля 1709 г.
 Закрыт в 1932 г.
 Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. включен в список исторических памятников, подлежащих охране как памятники государственного значения.
 Богослужения возобновлены в 1998 г. Собору указом Правящего Архиерея придан статус Архиерейского подворья.

Прочие сведения 
В интернете распространено мнение, что в 1959 году храм получил статус памятника архитектуры мирового значения ЮНЕСКО, что является заблуждением. В 1959 году международная конференция в Гааге включила Троицкий собор в число наиболее значительных архитектурных памятников в мире, из-за этого и пошла информация о том, что объект включен в список всемирного наследия. Но поскольку программа ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу только в 1975 году — то Троицкий собор к ней не имеет отношения, а все памятники России, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, значатся в специальном списке. В 1997 году Верхотурье посетил генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, и тогда обсуждалась возможность подачи заявки на включение Троицкого собора в список защиты ЮНЕСКО, но дальнейших действий не последовало.

Источники 
 Тельтевский П. А. «Троицкий собор в Верхотурье». Архитектурное наследство. Вып. 12. М. 1960 г.. Стр. 169—178.

Примечания

Ссылки 
 http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/structure/at750 Свято-Троицкий Собор города Верхотурье
 http://www.verhoturie.com/?page=svjato-troickij-sobor Верхотурье. Свято-Троицкий собор
 Свято-Троицкий собор в Верхотурье

Верхотурье
Верхотурье
Верхотурье
Храмы Верхотурья
Храмы, заложенные в 1703 году
Храмы, построенные в 1712 году в России
XVIII век в Свердловской области